hrabstwo Shannon (ang. Shannon County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Shannon (ang. Shannon County) w USA, w stanie Dakota Południowa